Сан Кристобал де ла Баранка има више значења:

 Општина Сан Кристобал де ла Баранка (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Кристобал де ла Баранка (Сан Кристобал де ла Баранка, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику